El término contrato de trabajo puede referirse:

 al contrato individual de trabajo, aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado, mediante el pago de un salario;
 al contrato colectivo de trabajo, también llamado convenio colectivo de trabajo (o CCT), el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones, con objeto de establecer las condiciones según las cuales debe presentarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos.